Anarchy est un mot anglais qui signifie anarchie.

Anarchy peut désigner :
 Anarchy, un jeu vidéo développé et édité par Hewson Consultants en 1987 ;
 Anarchy, un jeu vidéo développé par WJS Design et édité par Psygnosis en 1990 ;
 Anarchy, le quatrième album de Busta Rhymes paru en 2000 ;
 Anarchy, une série télévisée diffusée sur France 4 depuis 2014 ;
 Anarchy Girls, un film lituanien réalisé par Saulius Drunga, sorti en 2014 ;
 Anarchy: Ride or Die, un film américain réalisé par Michael Almereyda, sorti en 2014 ;
 Death Race: Anarchy, un film américain réalisé par Don Michael Paul, sorti en 2018 ;
 , un ancien pay-per-view de catch et un jeu vidéo de catch.

Voir aussi